Виїмка — процес виймання корисних копалин у гірничій справі
 Виїмка — термін у логістиці
 Виїмка — термін у кримінальній справі
 Виїмка — невелика заглибина, западина у чому-небудь, геометрична фігура у надрах землі (траншея, котлован тощо)

Виїмка — селище, Бахмутський район, Донецька область